Vladímirovka (en rus: Владимировка) és un poble de la República de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 1.261 habitants. Pertany al districte rural de Saki.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea